Matcherna i Grupp A i världsmästerskapet i fotboll för damer 2011 spelades den 26 juni, 30 juni samt 5 juli 2011. I gruppen spelade Tyskland, Kanada, Nigeria och Frankrike. De två första lagen i gruppen gick vidare till slutspelet.

Tabell

Matcher

Nigeria mot Frankrike 

{{Resultat med trupp|id=NGA-FRA
|nr       = 
|bild     = NGA-FRA 2011-06-26.svg
|datum    = 26 juni 2011
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  Marie-Laure Delie
|arena    = Rhein-Neckar-Arena
|spelplats= Sinsheim
|publik   = 25475
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Louisa Nécib
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Tyskland mot Kanada 

{{Resultat med trupp|id=GER-CAN
|nr       = 
|bild     = GER-CAN 2011-06-26.svg
|datum    = 26 juni 2011
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Kerstin Garefrekes Célia Okoyino da Mbabi 
|mål2     =  Christine Sinclair
|arena    = Olympiastadion
|spelplats= Berlin
|publik   = 73680
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Kerstin Garefrekes
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Kanada mot Frankrike 

{{Resultat med trupp|id=CAN-FRA
|nr       = 
|bild     = CAN-FRA-2011-06-30.svg
|datum    = 30 juni 2011
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Gaëtane Thiney Camille Abily Élodie Thomis
|arena    = Ruhrstadion
|spelplats= Bochum
|publik   = 16591
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Gaëtane Thiney
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Tyskland mot Nigeria 

{{Resultat med trupp|id=GER-NGA
|nr       = 
|bild     = GER-NGA 2011-06-30.svg
|datum    = 30 juni 2011
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Simone Laudehr 
|mål2     = 
|arena    = Waldstadion
|spelplats= Frankfurt
|publik   = 48817
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Annike Krahn
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Frankrike mot Tyskland 

{{Resultat med trupp|id=FRA-GER
|nr       = 
|bild     = FRA-GER-2011-07-05.svg
|datum    = 5 juli 2011
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 2
|mål1     = Marie-Laure Delie Laura Georges 
|mål2     =  Kerstin Garefrekes Inka Grings Célia Okoyino da Mbabi
|arena    = Borussia-Park
|spelplats= Mönchengladbach
|publik   = 45867
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Inka Grings
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Kanada mot Nigeria 

{{Resultat med trupp|id=CAN-NGA
|nr       = 
|bild     = CAN-NGA-2011-07-05.svg
|datum    = 5 juli 2011
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  Perpetua Nkwocha
|arena    = Rudolf-Harbig-Stadion
|spelplats= Dresden
|publik   = 13638
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Stella Mbachu
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor
 Fifa.com

Grupp A